«Hail, Columbia» (Да здравствует Колумбия) — патриотическая песня США, используется как встречный марш вице-президента Соединённых Штатов Америки.

Произведение использовалось, наряду с песней , в качестве фактического американского гимна до 1931. Колумбия — это поэтическое название США, использовавшееся в XVIII веке. Гимн написал , в 1789 году на инаугурацию Джорджа Вашингтона, под названием «The President’s March» (Президентский марш), под стихи  в 1798 году. Этот национальный гимн использовался в США почти весь XIX век, но потерял свою популярность после Первой мировой войны, когда был официально принят гимн «Star-Spangled Banner» («Знамя, усыпанное звёздами»). Эту песню не стоит путать с песней .

Слова 
    Hail Columbia, happy land!
    Hail, ye heroes, heav'n-born band,
    Who fought and bled in freedom's cause,
    Who fought and bled in freedom's cause,
    And when the storm of war was gone
    Enjoy'd the peace your valor won.
    Let independence be our boast,
    Ever mindful what it cost;
    Ever grateful for the prize,
    Let its altar reach the skies.

    Припев:
    Firm, united let us be,
    Rallying round our liberty,
    As a band of brothers joined,
    Peace and safety we shall find.

    Immortal patriots, rise once more,
    Defend your rights, defend your shore!
    Let no rude foe, with impious hand,
    Let no rude foe, with impious hand,
    Invade the shrine where sacred lies
    Of toil and blood, the well-earned prize,
    While off'ring peace, sincere and just,
    In Heaven's we place a manly trust,
    That truth and justice will prevail,
    And every scheme of bondage fail.

    Припев:
    Firm, united let us be,
    Rallying round our liberty,
    As a band of brothers joined,
    Peace and safety we shall find.

    Behold the chief who now commands,
    Once more to serve his country stands.
    The rock on which the storm will break,
    The rock on which the storm will break,
    But armed in virtue, firm, and true,
    His hopes are fixed on Heav'n and you.
    When hope was sinking in dismay,
    When glooms obscured Columbia's day,
    His steady mind, from changes free,
    Resolved on death or liberty.

    Припев:
    Firm, united let us be,
    Rallying round our liberty,
    As a band of brothers joined,
    Peace and safety we shall find.

    Sound, sound the trump of fame,
    Let Washington's great fame
    Ring through the world with loud applause,
    Ring through the world with loud applause,
    Let ev'ry clime to freedom dear,
    Listen with a joyful ear,
    With equal skill, with God-like pow'r
    He governs in the fearful hour
    Of horrid war, or guides with ease
    The happier time of honest peace.

    Припев:
    Firm, united let us be,
    Rallying round our liberty,
    As a band of brothers joined,
    Peace and safety we shall find.

Примечания 

Патриотические песни США